Закурда́ева — женский вариант фамилии . Известные носительницы:
 Закурдаева, Виолетта Сергеевна (род. 1991) — российская биатлонистка.
 Закурдаева, Наталья Ивановна (род. 1953) — художник по костюмам, художник-постановщик Нового драматического театра.
 Закурдаева, Пелагея Осиповна (1886—2005) старейшая жительница России, а возможно и всей планеты.